Efternamnet Zunkel kan syfta på:

 Gustav Zunkel (1886–1934), tysk nazistisk politiker och SA-Gruppenführer
 Friedrich Zunkel (1925–2010), tysk ekonomi- och socialhistoriker